Az 1996-os wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét a holland Richard Krajicek nyerte az amerikai MaliVai Washington előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Pete Sampras (Negyeddöntős)
  Boris Becker (Harmadik kör)
  Andre Agassi (Első kör)
  Goran Ivanišević (Negyeddöntős)
  Jevgenyij Kafelnyikov (Első kör)
  Michael Chang (Első kör)
 - 
  Jim Courier (Első kör)
  Thomas Enqvist (Második kör)

  Michael Stich (Negyedik kör)
  Wayne Ferreira (Harmadik kör)
  Stefan Edberg (Második kör)
  Todd Martin (Elődöntős)
  Marc Rosset (Harmadik kör)
  Arnaud Boetsch (Első kör)
  Cédric Pioline (Negyedik kör)
  Richard Krajicek (Győztes)

Az eredetileg 7. helyen kiemelt osztrák Thomas Muster sérülés miatt visszalépett, így az ő helyén a legjobb eredetileg nem kiemelt versenyző, a holland Richard Krajicek indult 17. kiemeltként.

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ATPtenis.com honlapon

F1